Plural de quartel
 Quartéis (Silva Jardim) - povoado do município de Silva Jardim, estado do Rio de Janeiro, Brasil.
 Quartéis (Diamantina) - povoado do município de Diamantina, estado de Minas Gerais, Brasil.